

Sigle 
 Arenarie di Bordighera – provincia di Imperia – sintema stratigrafico della Liguria

Codici 
 ABG – codice vettore ICAO di Abakan-Avia
 abg – codice ISO 639-3 della lingua abaga